По официальным данным 2019 года в Японии насчитывается 21 147 рек.

Около 3,5 % территории страны покрыто водой. Японские реки короткие и крутые (средний уклон — 0,44 %); самая короткая река Японии — Буцубуцугава (Вакаяма) — имеет длину лишь 13,5 м, самая длинная — Синано, протекающая на острове Хонсю — 367 км.
Также для рек Японии характерна небольшая площадь водосборного бассейна: например, площадь крупнейшей по этому параметру реки Японии — Тоне — составляет лишь 1/5 площади бассейна Сены.
По площади бассейна крупнейшими реками страны являются Тоне (16 840 км²), Исикари (14 200 км²) и Синано (11 900 км²).

Реки имеют как дождевое, так и снеговое питание. Большая часть осадков выпадает в сезон дождей (июнь-июль), сезон тайфунов (сентябрь-октябрь) и зимой в виде снега (на севере Японии). Обильные осадки, небольшая длина и большой уклон рек приводят к многочисленным наводнениям. Во время наводнений вода прибывает и убывает очень быстро; соотношение максимального расхода воды к площади бассейна очень высокое (в 10-100 раз больше подобного значения крупных рек в других странах). Типичное соотношение максимального расхода воды к минимальному составляет 200—400.

Традиционно местное население концентрировалось на плодородных аллювиальных равнинах вдоль рек, подходящих для рисоводства; на подверженных наводнениям равнинах, занимающих около 10 % японской территории, сосредоточено около половины населения страны и около 3/4 имущества. Польза и опасность, исходящие от рек, сформировали двойственное отношение к ним в японском обществе.

Возможно, первые противопаводковые работы на японских реках относятся к III веку н. э., когда были возведены дамбы вдоль реки Йодо. С тех пор как сами крестьяне, так и местные власти предпринимали множество мер, направленных на защиту от наводнений. Крупнейшим инженерным проектом такого рода, предпринятым в эпоху Эдо, стал перенос русла реки Тоне на восток. Длившиеся 60 лет работы позволили заселить часть равнины Канто, где сегодня расположен Токио, а также резко увеличили плодородность окружающих земель. В результате противопаводковых работ русла многих рек Японии приобрели характерный вид: из-за накопления осадка в русле повышалась угроза наводнений, что заставляло людей возводить всё более высокие дамбы вдоль её берегов, в результате этого река начинала протекать на несколько метров выше окружающих земель — подобные реки японцы называют .

После реставрации Мейдзи в середине XIX века основной целью централизованных проектов стало обеспечение судоходства. В середине периода Мейдзи череда катастрофических наводнений заставила законодателей осознать необходимость государственного контроля в этой области, а развитие железнодорожного транспорта резко уменьшило значение водного транспорта.

Принятый в 1896 году  заложил основы современного государственного контроля за реками. В 1964 году старый закон о реках сменил новый (вступил в силу 1 апреля 1965), который позже был расширен и дополнен; в том числе, сохранение окружающей среды стало одной из основных целей речных работ. Несмотря на предпринимаемые меры, наводнения всё ещё представляют собой серьёзную проблему. За 10 лет с 1986 по 1995 около 90 % муниципалитетов Японии пострадали от наводнений или оползней. Другой проблемой являются участившиеся засухи, вызывающие перебои водоснабжения. C 1980-х годов в реки возвращают очищенные сточные воды.

В области защиты окружающей среды заметна положительная тенденция. Процент рек, удовлетворяющих стандартам качества окружающей среды (), возрос с приблизительно 50 % в 1974 до 93,9 % в 2014 году. Качество речной воды значительно превышает качество озёрных и прибрежных вод Японии. В начале XXI века в реках Японии, за исключением Хоккайдо, наблюдается улучшение качества воды.

Список речных систем первого класса 
 — в соответствии с классификацией по японскому «Закону о реках», реки и водные пути, которые считаются важными для экономики страны или для сохранения природы в пределах Японии. В настоящее время существует 109 речных систем первого класса.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 
 
 

 
Япо